Густав де Молинари () — бельгийский экономист, стоящий в одном ряду с такими известными экономистами классической школы как Фредерик Бастиа и , член-корреспондент Петербургской академии наук.

Живя в Париже в 1840-х гг., он принимал участие в «Ligue pour la Liberté des Échanges» (Лиге свободной торговли), основанной Фредериком Бастиа. В 1850 году, лёжа на смертном одре, Бастиа назначил Молинари следующим главой своей научной школы. В 1849 году, сразу после революции, Молинари публикует две работы: эссе «Производство безопасности» и книгу «Вечера улицы Сен-Лазар», описывающую, как свободный рынок в отсутствие монополии на услуги защиты и судебного делопроизводства выгодно и эффективно заменяет государство в сфере предоставления данных услуг.

В 1850-х гг. Молинари бежал в Бельгию, спасаясь от преследований французского императора Наполеона III. Вернувшись в Париж в 1860-е, он работает во влиятельной газете «Journal des débats», которую он редактировал в период с 1871 по 1876 г. Молинари продолжал редактировать «Journal des Économistes», печатный орган Французского политэкономического общества, с 1881 по 1909 г. В своей книге 1899 года «Завтрашнее общество» он предложил федеративную систему коллективной безопасности и вновь заявил о своей поддержке частных конкурирующих охранных агентств.

В своей последней работе, опубликованной за год до смерти в 1912 году, Молинари остался верен себе:

Гражданская война в США была не просто гуманным крестовым походом за освобождение рабов. Война «разрушила покорённые провинции», но плутократия Севера, дёргая за ниточки, добилась своей цели: установления жестокого протекционизма, ведущего в итоге к «режиму трестов и фабрик миллиардеров».

Могила Молинари находится на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Влияние 
Многие анархо-капиталисты считают Молинари основным предшественником анархо-капитализма. В своём предисловии к английскому переводному изданию 1977 года Мюррей Ротбард называет «Производство безопасности» «первой репрезентацией анархо-капитализма в истории человечества», однако признавая, что «Молинари не использовал такую терминологию и скорее всего отказался бы от подобного названия». Экономист австрийской школы Ганс-Герман Хоппе говорил что «статья 1849 года „Производство безопасности“ возможно является наиболее значимым вкладом в современную теорию анархо-капитализма». В прошлом Молинари также оказал сильное влияние на взгляды рыночного анархиста Бенджамина Такера и других либертарианцев его круга.

Исследовательский институт рыночного анархизма, основанный Родериком Трейси Лонгом, носит имя Молинари, которого Лонг считает «первым теоретиком рыночного анархизма».

Молинари упоминается в романе Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».

Сочинения 
 Красные клубы во время осады Парижа = Le mouvement socialiste et les réunions publiques avant la révolution du 4 septembre 1870. — СПб., 1871. — 408 с.
 Производство и распределение богатств. Курс политической экономии. / Пер. на рус. яз. под ред. Я. А. Ростовцева. — Изд. 2-е. — М.: URSS: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. — 382 с. — ISBN 978-5-397-02619-2

Примечания

Ссылки 

 
 Институт Молинари
 Работа Молинари «Завтрашнее общество», опубликованная The Library of Economics and Liberty
 Собрание работ Молинари
 Gustave de Molinari, De la production de la sécurité (1849)
 Gustave de Molinari, On the Production of Security (1849)
 Густав де Молинари, «Производство безопасности» (1849)

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Похороненные на кладбище Пер-Лашез